Чикаго Уайт Сокс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 68 матчей в 145 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 1
 Поражений: 4
 Процент побед: 20
 Очков набрано: 28
 Очков пропущено: 50

Май 

 Игр: 25
 Выигрышей: 10
 Поражений: 15
 Процент побед: 40
 Очков набрано: 140
 Очков пропущено: 145

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 136

Июль 

 Игр: 29
 Выигрышей: 12
 Поражений: 17
 Процент побед: 41.38
 Очков набрано: 145
 Очков пропущено: 145

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 13
 Поражений: 16
 Процент побед: 44.83
 Очков набрано: 172
 Очков пропущено: 172

Сентябрь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 17
 Поражений: 12
 Процент побед: 58.62
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 109

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 1
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 2
 Очков пропущено: 1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Чикаго Уайт Сокс
МЛБ в сезоне 1995